Мобурге́, Мобурґе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південь від Парижа, 115 км на захід від Тулузи, 27 км на північ від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1085 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2321,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Мобурге 
 сайт Туристичне бюро муніципалітету Мобурге 
 Мобурге на сайті французького Національного інституту географії

 Мобурге на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 [ Розташування муніципалітету Мобурге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї